A Place in the Sun (álbum) — álbum do cantor country Tim McGraw
Um Lugar ao Sol (filme) — drama de George Stevens, 1951
Um Lugar ao Sol — romance de Érico Veríssimo, 1956

Desambiguações de cinema
Desambiguações de literatura
Desambiguações de música